Пи́мен По́стник — имя двух святых, подвизавшихся в пещерах Печерского монастыря.

Преподобный Пимен Постник (? — после 1114 года) — монах Печерского монастыря, святой преподобный Русской православной церкви. Подвизался в Ближних пещерах. Согласно Киево-Печерскому патерику, предсказал кончину святого Кукши Печерского и почил с ним в один день. В момент смерти Кукши Пимен Постник, стоя посреди церкви, громко воскликнул: «Брат наш Кукша противу свету убиен бысть».

Преподобный Пимен Постник игумен (? — после 1141 года) — монах, игумен Печерского монастыря с 1132 по 1141 год. Подвизался в Дальних пещерах. Святой преподобный.

Примечания 

Русские православные святые
Преподобные Русской Церкви
Аскеты
Персоналии:Киево-Печерская лавра